

Ардатовське міське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Мордовія
 Ардатовське міське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Нижньогородська область

Див. також 
 Ардатовське сільське поселення